Dit is een lijst van rivieren in Sri Lanka.  De langste rivier in Sri Lanka is de Mahaweli, die een lengte van 335 km heeft en een stroomgebied met een oppervlakte van 10.448 km², bijna 20% van het eiland.

Rivieren langer dan 100 km

Rivieren korter dan 100 km

Fotogalerij 

 
Sri Lanka
Rivieren